A categoria mosca do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputada entre 19 e 25 de julho no Centro Esportivo Oshawa em Oshawa, Ontário.

Calendário 
Horário local (UTC-4).

Medalhistas

Resultados

Chave 

Eventos do boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2015